Manuel dos Santos – ex calciatore francese
Manuel dos Santos – politico portoghese